Андрей Трофимович Трофимов (1911—1943) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Андрей Трофимов родился в 1911 году в деревне Леоньково Вяземского уезда. Окончил пять классов школы. В 1933—1936 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, проживал и работал в Москве. В 1941 году Трофимов повторно был призван в армию. С февраля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Был ранен 4 февраля 1943 года.

К сентябрю 1943 года красноармеец Андрей Трофимов был помощником командира взвода 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Трофимов возглавил передовой отряд из десяти добровольцев и переправился через Днепр в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области Украинской ССР, отразив большое количество немецких контратак и продержавшись до переправы основных сил. Несколько дней спустя Трофимов в бою получил тяжёлые ранения, от которых умер в госпитале 5 октября 1943 года. Похоронен в .

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за «мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра и в последующих боях» красноармеец Андрей Трофимов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Умершие от ран